Palombie secrète est le trentième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2017.

Résumé

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2015
Album Marsu Productions